Madrastra puede referirse a:

 una segunda madre o madrastra; o
 el nombre común de la planta Mentha suaveolens.